B 179 bezeichnet:
 die Bundesstraße 179 in Deutschland
 die Fernpassstraße in Österreich

Abkürzung